Älvsborgsbron kan syfta på:

 Älvsborgsbron – hängbro i hamninloppet till Göteborg.
 Älvsborgsbron, Malmö – bro i Malmö som korsar Västra Hamnkanalen vid Älvsborgsbastionen.

Se även
 Älvsborg (olika betydelser)